Рене́ Франсуа́ Гисле́н Магри́тт (; 21 ноября 1898, Лессин — 15 августа 1967, Брюссель) — бельгийский художник-сюрреалист. Известен как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин.

Происхождение. Семья. Детство 
Магритт родился в 1898 году в маленьком бельгийском городке Лессине провинции Эно. Отец художника, Леопольд Магритт (1870—1928), занимался шитьём и торговлей тканями. Мать, Регина (ур. Бертэншам, 1871—1912) до замужества работала модисткой. После нескольких лет в Лессине семья Магриттов переехала в Гилли, где у Рене родились два младших брата: Поль (1902—1975) и Раймон (1900—1970), а оттуда — в Шатле, где и жили с 1904 по 1912 год с небольшими перерывами. Там же с 1904 по 1910 год Рене окончил начальную, а также первый класс средней школы.

Магритт вспоминал, как во время пребывания в Суаньи, где в то время жила его бабка по отцовской линии, он и его подружка любили играть на заброшенном кладбище, где регулярно встречали художника, рисующего аллеи. Позднее установили, что им был бельгийский живописец Леон Хьюгенс. Эти встречи оставили маленького Рене с «неясно-волшебным» впечатлением от живописи и с ощущением, что художник наделён сверхъестественной силой.

В марте 1912 года Регина, мать Рене, находясь в депрессии утопилась в реке Самбре, в Шарлеруа. Российский искусствовед Нина Геташвили писала по этому поводу: «Событие это сильно повлияло на склад нрава и характера художника, хотя в будущем он никогда не заострял внимание на нём в рассказах о себе, а если и вспоминал, то скорее о подростковой гордости по поводу сочувствия окружающих». Эта трагедия, по-видимому, оказало значительное влияние на художника, однако, вопреки расхожему мнению, не стоит переоценивать влияние этого события на творчество автора. Магритт вынес из детства ряд других, не столь трагичных, но не менее загадочных воспоминаний, про которые сам говорил, что они нашли отражение в его творчестве. По наблюдению Геташвили: «Среди воспоминаний детства, которые расширили словарь образов Магритта, — таинственная корзина возле его кроватки; аэростат, опустившийся на крышу родного дома; встреча с незнакомым художником на кладбище, где Рене играл с соседской девочкой».

В феврале 1913 года, чуть более чем через год после самоубийства Регины Магритт, Леопольд и трое мальчиков переехали из Шатле в Шарлеруа. В августе того же года на местной ярмарке Рене познакомился с двенадцатилетней Жоржеттой Бергер, дочерью мясника. Они дружили почти год до Первой мировой войны и расстались с её началом, чтобы случайно встретиться только через 6 лет.

Начало творческого пути, Брюссель (1915—1922) 

В конце 1914 или в начале 1915 г., Магритт создал свою первую работу. На полотне размером 1.5 на 2 метра были изображены лошади, выбегающие из горящей конюшни. В октябре 1915 г. будущий художник бросает школу и переезжает в Брюссель, где планирует посещать Академию изящных искусств в качестве вольнослушателя. Занятия, по его собственному признанию, он посещал очень нерегулярно и покинул Академию уже в 1918 году. С 1919 по 1920 год Рене арендует студию на пару с абстракционистом и поэтом Пьер-Луизом Флоке. Примерно в это же время он знакомится с поэтом Пьером Буржуа и его братом, архитектором Виктором Буржуа. Вместе со своими друзьями Магритт издаёт 4 выпуска журнала Au volant! («За рулём!»).

В это же время Магритт начинает показывать первые работы публике. Первый публичный показ его работ состоялся в 1919 году в галерее Centre d’Art, причём выставлялись не полотна, а две гуашевые афиши. Тогда же, в 1919 году, публике был представлен первый холст Магритта. Разные источники указывают, что это могли быть или «Женщины» (), или «Обнажённая» (). Так или иначе, исследователи отмечают сильное влияние кубизма (в частности, Пабло Пикассо) и футуризма на ранние работы Магритта.

В 1920 году, прогуливаясь по городскому ботаническому саду, он случайно встретил Жоржетту, с которой последний раз виделся в 1914 году. После службы Магритта в бельгийской армии в 1920—1921 годах, Рене и Жоржетта поженились 28 июня 1922 года и переехали жить в брюссельский район Лакен.

Бельгийский сюрреализм (1923—1927) 
Магритт работал художником плакатов и рекламы на фабрике бумажной продукции вплоть до 1926 года, когда контракт с брюссельской галереей Сенто позволил ему полностью посвятить себя живописи.

В 1926 году Магритт создаёт сюрреалистическую картину «Потерянный жокей», которую считал своей первой удачной картиной такого рода. Геташвили описывала её следующим образом:

В 1927 году Магритт устраивает свою первую выставку, которую критики признают неудачной.

Парижский сюрреализм (1927—1938) 
Магритт с Жоржеттой уезжают в Париж, где знакомятся с Андре Бретоном и вступают в его кружок сюрреалистов. В этом кружке Магритт не потерял свою индивидуальность, но вступление в него помогло ему обрести тот фирменный своеобразный стиль, по которому узнаются его картины. Художник не боялся спорить с другими сюрреалистами: например, Магритт отрицательно относился к психоанализу и особенно к его проявлениям в искусстве. Действительно, природа его творчества не столько психологическая, сколько философски-поэтическая, порой основанная на парадоксах логики. Художник относил своё творчество к «магическому реализму». Он пояснял: «Я беру произвольный предмет или тему в качестве вопроса и затем принимаюсь за поиски другого объекта, который мог бы послужить ответом. Чтобы стать кандидатом на ответ, этот искомый объект должен быть связан с объектом-вопросом множеством тайных связей. Если ответ напрашивается во всей ясности, то связь между двумя предметами налаживается».

После расторжения контракта с галереей Сенто Магритт возвращается в Брюссель и снова работает в области рекламы, а затем вместе с братом открывает агентство, которое даёт им постоянный доход.

Военные годы, «период Ренуара» (1940—1948) 
Во время германской оккупации Бельгии во время Второй мировой войны Магритт сменяет цветовую гамму и стилистику своих картин, приближаясь к манере импрессионистов и, прежде всего, Ренуара: художник считал важным взбодрить людей и вселить в них надежду. В связи с этим полотна художника относят к периоду Ренуара (). Одним из наиболее известных полотен этого периода является «Урожай» (), созданное в 1943 году. Новый стиль Магритт культивировал в своём творчестве до весны 1947 года, создав в этом направлении около 70 картин, а после войны теоретически его обосновал. Свою новую концепцию он назвал «солнечный сюрреализм» (). В письме к Бретону он объявляет даже новую эпоху — «солнечный период» (). Однако лидер сюрреализма отрицательно отнёсся к таким новациям, как и ряд других поклонников творчества Магритта, в том числе и коллекционеры.

Послевоенный период (1949—1967) 
После войны Магритт перестаёт писать в таком «солнечном» стиле и возвращается к образам своих довоенных картин. Перерабатывая и совершенствуя их, он окончательно формирует свой странный стиль и добивается широкого признания.

Магритт умер от рака поджелудочной железы 15 августа 1967 года, оставив недописанным новый вариант своей картины «Империя света». Похоронен на Схарбекском кладбище.

Художник изображён на бельгийской почтовой марке 1993 года.

Философия и стиль 
Для картин Магритта характерен отстранённый, как бы невозмутимый стиль. На них изображаются обычные предметы, которые у Магритта, в отличие от других крупных сюрреалистов (Дали, Эрнст), почти никогда не теряют своей «предметности»: они не растекаются, не превращаются в собственные тени. Однако само странное сочетание этих предметов поражает и заставляет задуматься. Невозмутимость стиля только усугубляет это удивление и погружает зрителя в некое поэтическое оцепенение, вызванное самой тайной вещей.

Цель Магритта, по его собственному признанию, — заставить зрителя задуматься. Из-за этого картины художника часто напоминают ребусы, которые полностью разгадать невозможно, так как они ставят вопросы о самой сути бытия: Магритт всё время говорит об обманчивости видимого, о его скрытой таинственности, которую мы обычно не замечаем. Известен цикл работ художника, в которых он под обычными предметами пишет: это не он. Особенно популярна картина «Вероломство образов», на которой изображена курительная трубка с подписью «Это не трубка». Таким образом, Магритт снова напоминает зрителю о том, что образ предмета — не сам предмет.

Вообще названия картин играют у Магритта особую роль. Они почти всегда поэтичны и никак, на первый взгляд, не связаны с самим изображением. И именно в этом видел их значимость сам художник: он считал, что скрытая поэтическая связь названия и картины способствуют тому магическому удивлению, которое Магритт видел предназначением искусства. «Я взял себе <…> ориентир <…> — магическое в искусстве, с которым я встретился, будучи ещё ребёнком» (лекция 1938 года).

Именно борьба за это магическое, борьба против обманчивой самоочевидности обыденного создала, например, такой характерный образ творчества художника, как мужчину в котелке. Помещая эту, казалось бы, квинтэссенцию обезличенной обыденности в разные странные ситуации («Голконда», «Месяц сбора винограда», «Тайна горизонта») художник ставит под вопрос простоту этого образа и простоту само́й видимой обыденности.

Мастер стремился решить в своём творчестве проблему соответствия восприятия реальному миру, осмыслить разницу или тождественность между изображением и действительностью. Поэтому Магритт нередко использовал образы картины в картине, зеркала, окна, глаза, сцены или занавеса.

Мировоззрение и взгляды 
Магритт придерживался социалистических взглядов, поскольку левое крыло, по его мнению, выражало в политике идеи свободы, близкие сюрреализму. Предположительно, он дважды вступал в Коммунистическую партию Бельгии до войны: в 1932 и в 1936 годах, и дважды покидал её, из-за разногласий с товарищами во взглядах на роль искусства в пропаганде идей социализма. Так, члены партии раскритиковали его работу «» за неверное отображение коммунистов. Не были приняты и несколько проектов плакатов, которые Магритт подготовил для центра работников бельгийской текстильной промышленности. В 1945 он стал членом Компартии в третий раз (по словам Жоржетты Магритт, на волне благодарности русским), и в том же году написал конфиденциальное «Разъяснение» коммунистам-интеллектуалам. В нём он высказал озабоченность тем фактом, что роль искусства сводилась к пропаганде идей и побед марксизма, с использованием понятных стилей и предметов. Магритт приравнивал такой утилитарный подход к искусству к нацистским методам пропаганды.

В идеях коммунизма Магритт, прежде всего, видел доступность «интеллектуальной роскоши» для всех слоёв общества:

Классовое сознание необходимо, но это не означает, что рабочие должны обречь себя на хлеб и воду и не хотеть курицы и шампанского. Люди идут в коммунисты именно потому, что стремятся к лучшей, достойной человека жизни. <…>

Художник-коммунист видит смысл своего творчества в создании картин, которые будут интеллектуальной роскошью, роскошью коммунистического общества, несомненно отличающейся от бесполезной, показушной и дурновкусной роскоши нынешних эксплуататорских классов.

В религии Магритт придерживался агностических взглядов, говоря: «Слово „бог“ не имеет для меня значения, но за ним я вижу не пустоту, а тайну».

Музей Магритта 
Музей Магритта (фр. Musée Magritte) в Брюсселе входит в комплекс Королевских музеев изящных искусств и был открыт в 2009 г. в здании отеля Антенлох. На площади в 2500 м2 размещены более 230 работ художника: картин, набросков и скульптур, попавших туда, главным образом, из коллекций вдовы художника Жоржетты и поэтессы Ирэн Хамоа, входившей в круг бельгийских сюрреалистов и дружившей с Магриттом.

Влияние и отражение в культуре

В изобразительном искусстве 

Магритт оказал значительное влияние на художников второй половины XX века, главным образом, на концептуалистов и представителей поп-арта. Многие молодые художники, среди которых Энди Уорхол, Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс, впервые увидели работы Магритта на экспозиции 1954 г. в нью-йоркской галерее Sidney Janis. Раушенберг и Джонс впоследствии приобрели работы Магритта: так, в частной коллекции Раушенберга до 2016 г. находился один из вариантов картины «Шехерезада», написанный в 1947 г..

Стоит отметить, что, несмотря на единодушие критиков в оценке влияния Магритта на поп-арт, сам Рене открещивался от титула «отца поп-арта», называя этот стиль очередным «бесконечно менее дерзновенным» вариантом дадаизма (интересно, что именно к неодадаизму относят некоторые работы Раушенберга и Джонса, которые, как было сказано выше, были большими поклонниками Магритта). Он называл направление «не слишком серьёзным, и, возможно, не искусством вовсе», отводя ему место в мире моды и уличной рекламы. В свою очередь, многие из представителей поп-арта, не отрицая косвенного влияния Магритта на свои произведения, подчеркивали отсутствие прямолинейных отсылок. Например, Эд Рушей, лично знакомый с художником, указывал на то, что искать прямую связь между творчеством Магритта и его собственным было бы слишком просто и прямолинейно. По его словам, речь скорее шла о «художественной симпатии», нежели об «источнике вдохновения». Отрицал прямую взаимосвязь и Раушенберг. Курировавший выставку Магритта художник-концептуалист и один из деятелей поп-арта Джон Балдессари, рассуждая о связи Магритта и поп-арта, говорил, что художник, скорее, повлиял на восприятие искусства массами, «сделав сюрреализм удобоваримым для широкой аудитории».

В кино 
Образ «Сына человеческого» был многократно использован в кинематографе. В фильме «Афера Томаса Крауна» главный герой одевается в характерные костюм и котелок для финального ограбления музея. Картина «Империя Света» послужила прообразом знаменитой сцены фильма «Изгоняющий Дьявола», в которой Отец Феррин стоит перед домом МакНилов в освещении уличных фонарей. Она же вдохновила авторов постера к фильму. Считается, что сцена уползающего червя в первом полнометражном фильме Дэвида Линча «Голова-ластик», была вдохновлена картиной «Медитация».

В музыке 
Многие музыканты используют работы Магритта для оформления обложек своих альбомов. Например, конверт пластинки Джеффа Бека «Beck Ola» практически воспроизводит картину «Комната для подслушивания», обложка альбома «Late for the Sky» Джексона Брауна отсылает к «Империи Света», а альбома Джона Фокса и Луиса Гордона «The Pleasures of Electricity» — к «Принципам удовольствия». Магритт упоминается и в текстах песен. В частности, Пол Саймон посвятил художнику и его жене целую песню «Rene And Georgette Magritte With Their Dog After The War» на альбоме Hearts and Bones, а на альбоме Hobosapiens Джона Кейла есть песня «Magritte». Пол МакКартни, большой почитатель творчества Магритта и владелец нескольких его произведений и личных предметов, вспоминает, как картина Au Revoir определила название и логотип фирмы Apple Corps:
Я всегда любил работы г-на Магритта и восхищался им с 1960-х, когда я впервые узнал о его работе. <…>. Однажды он [Роберт Фрейзер, лондонский арт-дилер] принёс ко мне домой одну картину. На ней была только лишь надпись «Au Revoir» на красивом зелёном яблоке. <…>. Это большое зелёное яблоко, которое я до сих пор храню у себя, и вдохновило нас на логотип.

В литературе 
Именем художника назывался звездолёт в произведении писателя-фантаста Лоис МакМастер Буджолд «Осколки чести».

В видеоиграх 
 
 
В серии игр Rusty Lake используются картины Рене Магритта . К примеру в  игре Cube Escape: Harvey's Box можно заметить элементы картины " Личные вещи " и "Коллективное изобретение".

Картины художника 

 1928—1929 — Вероломство образов
 1928 — Фальшивое зеркало
 1933 — Условия человеческого существования
 1937 — Репродуцирование запрещено
 1951 — Перспектива мадам Рекамье
 1961 — Les Barricades Mystérieuses — аллюзия на тему пьесы Франсуа Куперена «Таинственные баррикады»
 1964 — Сын человеческий
 1966 — Две тайны

Документальные фильмы 
 2016 — Магритт. Человек в шляпе / Rene Magritte, Man in the Hat (реж. Майкл Бёрк / Michael Burke)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Искусство свободы Рене Магритта
 Музей Магритта в Брюсселе
 Сообщество в Живом Журнале, посвящённое Магритту
 Картины в музеях мира

Персоналии по алфавиту
Художники Бельгии
Художники XX века
Сюрреалисты
Коммунисты Бельгии
Умершие от рака поджелудочной железы
Похороненные на Схарбекском кладбище